Steinmann är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Ernst Steinmann (1866–1934), tysk konstforskare
 Gustav Steinmann (1856–1929), tysk geolog och paleontolog
 Jan Steinmann (född 1942), svensk TV-chef och affärsman

Se även 
 Steinman

Tyska efternamn